James Lang (1851-?), calciatore scozzese
 James Lang (n. 1983), cestista statunitense